Granatnik Carl Gustaf
 Pistolet maszynowy Carl Gustaf m/45

Zobacz też:
 Karol Gustaw